orahovac, voćni liker

Hrvatska:
 Orahovica, grad u Hrvatskoj

BiH:
 Orahovica (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Orahovica (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Orahovica (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Orahovica (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Orahovica (Zenica, BiH), naselje u općini Lukavac
 Orahovica (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče
 Orahovica Donja, naselje u općini Gračanica
 Orahovica Gornja, naselje u općini Gračanica

Crna Gora:
 Orahovica (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Vidi i:
 Orahovice
 Orahovac (razdvojba)
 Orehovica (razdvojba)